Пржевальское — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Пржевальское — прежнее название аула Сарытерек в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
Пржевальское — до 2018 г. название села Музбель в Нуринском районе Карагандинской области.

Россия 
 Пржевальское — посёлок городского типа в Демидовском районе Смоленской области.

См. также 
 Пржевальский
 Пржевальского